Życzenie śmierci (ang. Death Wish)
 Życzenie śmierci – powieść Briana Garfielda
 Życzenie śmierci – amerykański film z 1974 w reżyserii Michaela Winnera z Charlesem Bronsonem
 Życzenie śmierci – amerykański film z 2018 w reżyserii Eli Rotha z Bruce’em Willisem

Zobacz też 
 Życzenie śmierci 2
 Życzenie śmierci 3
 Życzenie śmierci 4
 Życzenie śmierci 5
 Death Wish